, Мейн-стрит (, ) — , как правило самой крупной в населённом пункте, самой оживлённой, расположенной ближе к центру. Распространено в США и Канаде, реже в других странах. Известные улицы и станции с таким названием:

Канада 
  — улица в Ванкувере.
  — улица в Гамильтоне.
  — станция лёгкого метро в Ванкувере.
  — станция метрополитена Торонто.

США 
  — улица в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.
 M-185 — часто называемая Мэйн-стрит острова Макино, штат Мичиган.
  — ж/д станция в Ричмонде, штат Виргиния.
 Флашинг — Мейн-стрит — станция нью-йоркского метрополитена.

Другие страны 
  — улица в Леттеркенни, самая длинная улица Ирландии.
  — главная улица Гибралтара.

См. также 
  — название нескольких улиц и станций, имеет такую же суть, что и Мэйн-стрит: самая крупная, самая оживлённая, но распространено в основном в Великобритании.
  — секция парка развлечений  в Квинсленде, Австралия.
  — секция многих парков развлечений Уолта Диснея.
  — комплекс из торговых центров, банкетных залов, жилых, медицинских и офисных зданий в , штат Нью-Джерси, США.
  — театр в Канзас-Сити, штат Миссури, США.
  — гостиница-казино в Лас-Вегасе, штат Невада, США.